Арнаутов — фамилия албанского происхождения; имеет женскую форму Арнаутова.
 Арнаутовы — древний дворянский род.
 Арнаутов, Андрей (Эндрю Валетайн; род. 1967) — украинский и американский джазовый исполнитель.
 Арнаутов, Василий Васильевич (1892—1966) — советский учёный-биолог, лауреат Сталинской премии.
 Арнаутов, Виктор Михайлович (1896—1979) — художник-монументалист, член Союза художников СССР.
 Арнаутов, Владимир Владимирович (1951—2013) — народный учитель Российской Федерации. 
 Арнаутов, Владимир Иванович (род. 1939) — советский и молдавский математик, действительный член Молдавской академии наук.
 Арнаутов, Пётр Иванович (1907—1974) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.
 Арнаутов, Роман Степанович (1900 — ?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).

См. также